Breitner:
 Anton Breitner
 George Hendrik Breitner
 Paul Breitner